Brazzaville este capitala Republicii Congo.

Brazzaville se mai poate referi la:

 Brazzaville (formație), formație americană de indie pop
 Conferința de la Brazzaville din 1944
 CARA Brazzaville, un club de fotbal congolez din orașul Brazzaville
 Brazzaville Protocol